Лас Махадас има више значења:

 Лас Махадас (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Махадас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Махадас (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Махадас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Махадас (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Махадас (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Махадас, Ла Флорида (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Махадас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Махадас, Ранчо де Гвадалупе (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Махадас (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Махадас, Махадас де лос Ернандез (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Махадас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Махадас (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Махадас (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Махадас (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Махадас (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Махадас (Тринидад Гарсија де ла Кадена), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Махадас (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику